Land und Leute steht für:

 Land und Leute (Dokumentarfilmserie), US-amerikanische Dokumentarfilmreihe (1953 bis 1960)
 Land und Leute (Hörfunksendung), Radiosendung des Bayerischen Rundfunks (Bayern 2)
 Land & Leute Bildungswerk, Bildungseinrichtung der Katholischen Landvolkbewegung Würzburg 
 Nordmagazin – Land und Leute, Fernsehmagazin des Norddeutschen Rundfunks, siehe Nordmagazin